Есперанза де лос Побрес има више значења:

 Есперанза де лос Побрес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Есперанза де лос Побрес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику